Гаса́нова — прізвище.

 Гасанова Валентина Тимофіївна (1954) — український літературознавець.
 Гасанова Саїда Фарухівна (* 1975) — українська боксерка та кікбоксерка, майстер спорту України міжнародного класу по боксу, майстер спорту України з кікбоксингу. Шестиразова переможниця Чемпіонатів України та Кубків України по боксу, триразова чемпіонка України по кікбоксингу, бронзова призерка Чемпіонату Європи.
 Гасанова Шамама Махмудалі кизи (1923) — двічі Герой Соціалістичної Праці (1947, 1950).

Азербайджанські прізвища